Zentralpunkt steht für
Zentralpunkt, zentraler Sicherungspunkt beim Klettern
Zentralpunkt (Remscheid), Remscheider Stadtteil
Fundamentalpunkt, in der Geodäsie der zentrale Vermessungspunkt eines Landes